Steenbek steht für:

 Steenbek (Buckener Au), rechter Nebenfluss der Buckener Au in Schleswig-Holstein
 Steenbek-Projensdorf, Ortsteil von Kiel, Schleswig-Holstein